Jugoslovanski izbor za Pesem Evrovizije 1984 je potekal 23. marca v Univerzalni dvorani v Skopju.

Zmagala sta Izolda Barudžija in Vlado Kalember s pesmijo Ljubavna priča broj 1 (evrovizijski naslov: Ciao amore).

Tekmovalne skladbe
Vsak izmed 8 regionalnih RTV-centrov je sodeloval z dvema pesmima.

Glasovanje
O zmagovalcu je odločalo 8 regionalnih sedemčlanskih žirij, ki so bile sestavljene po evrovizijskem vzorcu: brez profesionalcev (tj. glasbenikov, pevcev, novinarjev ali kritikov), različnih starosti, v razmerju 3 : 4 mlajši − starejši, ženske − moški. Vsak žirant je ocenil vsako skladbo (razen tistih iz matičnega studia) z oceno 1–5, predsednik žirije pa je seštevek teh ocen pretvoril v evrovizijske točke (12, 10, 8–1).

Legenda: NS − Novi Sad, Sa − Sarajevo, Pr − Priština, Lj – Ljubljana, Sk – Skopje, Bg – Beograd, Zg – Zagreb, Tg – Titograd.

Žirije so morale po nastopu zadnje pesmi ugasniti televizijske in radijske sprejemnike, da ne bi mogle spremljati glasovanja in prirediti svojih glasov. A po tekmovanju so se pojavili sumi, da nekatere žirije tega niso storile in da so spremljale glasovanje. Največji sum je padel na titograjsko žirijo, ki je s tem, ko skupini Rendez-vous ni podelila visokih točk, zagotovila zmago svojima predstavnikoma Idi in Vladu.

Viri

 
 
 
 

1984 v glasbi
1984 v Jugoslaviji